Біконти або дводжгутикові (Bikonta) — одна з двох таксономічних надгруп (супергруп) еукаріот, запропонована Томасом Кавальє-Смітом на початку 2000-х років. Іншою надгрупою у його системі були уніконти (Unikonta).

2009 року було запропоновано виділити екскаватів із надгрупи біконтів в окрему надгрупу. Таксономічна група, що залишилася від Bikonta (після відокремлення екскаватів), отримала назву Diaphoretickes. 
До кінця 2010-х років система з трьох мегагруп: екскавати, Diaphoretickes, Unikonta(=Amorphea) здобула широке визнання.

Опис 
Біконти характеризуються наявністю парних джгутиків (що відображено у назві таксона) в їх одноклітинних стадіях. Іншою спільною рисою біконтів є злиття двох генів — тимідилат синтетази (TYMS) і дигідрофолат редуктази (DHFR), в єдиній транскрипційній одиниці. В уніконтів обидва гени транскрибуються окремо.

Систематика 
Дослідження показували, що уніконти об'єднують задньоджгутикових (тварин, грибів і пов'язані з ними форми) та амебозоїв, а біконти об'єднують архепластид (рослини), екскават, різарій і хромальвеолят. Томас Кавальє-Сміт запропонував, що відділ Apusozoa, який загалом вважався incertae sedis, є біконтом. Також Кавальє-Сміт запропонував об'єднати екскават і різарій у кладу Cabozoa, а архепластид і хромальвеолят — у кладу Corticata.

Інтенсивні молекулярні дослідження 2000-2010-х років привели дослідників до думки, що екскаватів слід виділити в окрему надгрупу (супергрупу). Таксон, утворений після виокремлення екскаватів, отримав назву Diaphoretickes. До кінця 2010-х років система з цих трьох мегагруп: екскавати, Diaphoretickes, Unikonta(=Amorphea) здобула широке визнання.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Cavalier-Smith 2002:

Кладограма еукаріотів за Cavalier-Smith, Thomas; Chao, Ema E.; Lewis, Rhodri (2015)

Джерела

Посилання 
 
 Tree of Life Eukaryotes 

Еукаріоти